Numele Lindsay poate să se refere la:
Antroponime
Lindsay Anderson
Lindsay Davenport
Lindsay Lohan
Lindsay Wagner
Jeff Lindsay
Toponime
Lindsay, California
Lindsay, Nebraska
Lindsay, Oklahoma
Lindsay, Ontario
Lindsay, Cooke County, Texas
Lindsay, Reeves County, Texas